Фредерик Лордон () — французский , , философ, главный научный сотрудник «Национального центра научных исследований», директор по исследованиям «Европейского центра социологии и политических наук» в Париже, левый активист. Был одним из инициаторов и идеологов французского движения «Ночное стояние».

Образование и профессиональная деятельность 
Учился в Национальной школе мостов и дорог, где получил степень в 1985 году. В 1987 году окончил «Institut Supérieur des Affaires».

Преподает в Высшей школе социальных наук в Париже.

С 2004 года работает директором по исследованиям французского Национального центра научных исследований.

Интересные факты 
 После критической рецензии Фредерика Лордона на «Капитал в XXI веке» Тома Пикетти они имели публичную дискуссию на телевидении.

Статьи, переведенные на украинский 
 Левые не могут умереть // Спільне. — 9 октября 2014.
 Вместе с Пикетти капитал может спать спокойно // Спільне. — 16 марта 2018

Статьи, переведенные на русский 

 Ленинизм сегодня // Центр политического анализа.  — 08 октября 2021

Примечания 

Выпускники Национальной школы мостов и дорог